Liberty County er navnet på fire counties i USA:

 Liberty County, Florida
 Liberty County, Georgia
 Liberty County, Montana
 Liberty County, Texas